Glows (Nu DKBN) var et dansk community for nattelivet. Man kunne kommunikere med andre brugere og se billeder fra nattelivet på siden. 
Siden blev slået sammen med Justparty og Nightleif og DKBN.

Ekstern henvisning 
DKBN 

Community Sites